Cavalcanti se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Taciana Barbosa Cavalcanti
 Wlandemir de Albuquerque Cavalcanti